Serino ima više značenja:
 Serino, Avellino
 Serino, Genoa